Косіцень () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Брехешешть.
 Косіцень () — село в Румунії, у повіті Ясси. Адміністративно підпорядковується місту Поду-Ілоаєй.